2 miejscowości w Polsce: 
 Biała Pierwsza – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Janów Lubelski 
 Biała Pierwsza – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała